Zelazko ist ein polnischer Familienname

 Piotr Zelazko (* 1976), polnischer Geistlicher
 Wiesław Żelazko (* 1933), polnischer Mathematiker